Жюль Берна́р Люи́с или Люи́, также Льюи́с (; 17 августа 1828 года, Париж — 21 августа 1897 года, Divonne-les-Bains) — французский медик-невролог и ; врач больницы Сальпетриер в Париже.

В 1865 году  открыл в головном мозгу две области, известные под названием «Люисово тело» (). Член медицинской академии с 1877 года.

Труды 
 «Recherches sur le système nerveux cérébrospinal, sa structure, ses fonctions et ses maladies» (1864);
 «Iconographie photographique des centres nerveux» (1872);
 «Des actions reflexes du cerveau etc.» (1874);
 «Le cerveau et ses fonctions» (1875);
 «Leçons sur la structure et les maladies du système nerveux» (1875).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Нейроперсоналии: Жюль Бернар Люис
 Биография.

Неврологи Франции
Медики Франции
Медики по алфавиту
Психиатры Франции
Психиатры по алфавиту
Кавалеры ордена Почётного легиона
Члены Парижской медицинской академии